Geneviève de Brabant est une héroïne légendaire du Moyen Âge, présente dans de nombreuses œuvres :
 Geneviève de Brabant, opéra bouffe créé par Jacques Offenbach en 1859 ;
 Geneviève de Brabant, opérette pour voix et piano pour marionnettes d'Erik Satie composée en 1900 ;
 Geneviève de Brabant, film français sorti en 1907 ;
 Geneviève de Brabant (Genoveffa di Brabante), film italien de Primo Zeglio sorti en 1947 ;
 Geneviève de Brabant (Genoveffa di Brabante), film hispano-italien de José Luis Monter et Riccardo Freda sorti en 1964.

Voir aussi